Amana (rijeka u Venezueli)
 Amana (rijeka u Brazilu)